Winninger ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Winninger (1884–1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Franz Winninger (1893–1960), österreichischer Landschafts- und Portraitmaler